Aridjis ist der Familienname folgender Personen:
 Chloe Aridjis (* 1971), mexikanisch-amerikanische Schriftstellerin
 Eva Aridjis (* 1974), mexikanisch-amerikanische Filmemacherin
 Homero Aridjis (* 1940), mexikanischer Schriftsteller